A 2006-os GP2-szezon április 8-án Valenciában vette kezdetét, és szeptember 10-én Monzában ért véget. A bajnok végül a brit Lewis Hamilton lett.

Versenyzők és Csapatok

Versenynaptár

Végeredmény

További információk 

 A bajnokság hivatalos honlapja

GP2 szezonok